Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1995 () проводился в городе Галифакс (Новая Шотландия) c 5 по 12 марта 1995 года. Турнир проводился в 66-й раз. В Новой Шотландии чемпионат проводился в 4-й раз, в Галифаксе — в 4-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте 1995 в городе Брандон (провинция Манитоба, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (24-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды скипа Керри Бартника это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Brad Heidt).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

1-я команда против 2-й

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 1995 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды (впервые с 1995, до этого — одна команда): лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Рик Фолк

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1995
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1995

1995
Спорт в Канаде в 1995 году
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)